Abgrenzung steht für:
 Definition, Erklärung der Unterscheidungsmerkmale von anderen, vergleichbaren Gegenständen
 Rechnungsabgrenzung, zeitperiodengerechte Verteilung von Aufwänden und Erträgen in der Buchführung
 Produktabgrenzung zur Unterscheidung von Produktkategorien

Siehe auch:
 Differenzierung / Unterscheidung
 Distinktion
 Othering
 Soziale Distanz